1-я отдельная гвардейская мотострелковая Калинковичская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне, входила в состав 1-го гвардейского танкового Донского ордена Ленина Краснознамённого ордена Суворова корпуса.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 18905.

Сокращённое наименование — 1 гв. омсбр.

История бригады 
Бригада ведёт свою историю от сформированной, на основании директивы Народного комиссара обороны СССР № 724986 от 14 мая 1942 года 14-й мотострелковой бригады. Формирование бригады проходило во Владимирском посёлке города Москва (современный район Перово) с 17 мая по 15 июня 1942 года.

За время своего существования под прежним названием бригада принимала участие в таких боях Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва, бои в Ростовской и Харьковской областях.

Приказом НКО СССР № 380 от 8 декабря 1942 года 26-й танковый корпус был преобразован в 1-й гвардейский танковый корпус, входившей в него 14-й мотострелковой бригаде также было присвоено почётное звание «Гвардейская». Новый войсковой № 1-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада был присвоен директивой Генерального штаба КА № 36611 от 18 декабря 1942 года.

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: 8 декабря 1942 года — 2 апреля 1943 года, 10 июня 1943 года — 11 августа 1943 года, 24 октября 1943 года — 12 мая 1944 года, 10 июня 1944 года — 9 мая 1945 года.

Пройденный за это время боевой путь бригады это Калач-на-Дону (декабрь 1942), станица Обливская (декабрь 1942), село Синельниково, Павлоград, Чугуев, встреча с 3-ей танковой дивизией СС «Мёртвая голова» (февраль—март 1943), Орловская область Залегощинский район (июль 1943), Гомельская область, Речицкий и Светлогорский районы, освобождение города Речица (ноябрь—декабрь 1943), Гомельская область Калинковичский и Октябрьский районы, освобождение Калинковичей (январь—февраль 1944), Могилёвская область, Быховский район (Красница), Бобруйский район и освобождение Бобруйска (март—июнь 1944), Минская область, участие в освобождении Минска (июль 1944), Несвиж, Слоним, Брест, (август 1944), Варшава (Польша), Наревский плацдарм (сентябрь—ноябрь 1944) и прочее.

14 июля 1945 года, на основании приказа НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года и приказа Командующего Группой Советских оккупационных войск в Германии № 008 от 5 июля 1945 года бригада была преобразована в 1-й гвардейский мотострелковый Калинковичский дважды Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк 1-й гвардейской танковой Донской ордена Ленина Краснознамённой, ордена Суворова дивизии (в/ч пп № 06680), с местом дислокации город Нойруппин.

4 февраля 1947 года 1-й гвардейский мотострелковый Калинковичский дважды Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк был расформирован.

Состав 
При преобразовании в гвардейскую:
 Управление бригады (штат № 010/370)
 1-й мотострелковый батальон (штат № 010/371)
 2-й мотострелковый батальон (штат № 010/371)
 3-й мотострелковый батальон (штат № 010/371)
 Миномётный батальон (штат № 010/372)
 Артиллерийский дивизион (штат № 010/373)
 Зенитно-артиллерийский дивизион (штат № 010/374)
 Рота ПТР (штат № 010/375)
 Рота автоматчиков (штат № 010/376)
 Разведывательная рота (штат № 010/377)
 Рота управления (штат № 10/378)
 Рота технического обеспечения (штат № 010/379)
 Медико-санитарный взвод (штат № 010/380)

В 1943 году переведена на новые штаты:
 Управление бригады (штат № 010/420)
 1-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
 2-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
 3-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
 Миномётный батальон (штат № 010/422)
 Артиллерийский дивизион (штат № 010/423)
 Рота ПТР (штат № 010/424)
 Рота автоматчиков (штат № 010/425)
 Разведывательная рота (штат № 010/426)
 Рота управления (штат № 010/427)
 Рота технического обеспечения (штат № 010/428)
 Инженерно-минная рота (штат № 010/429)
 Автомобильная рота (штат № 010/430)
 Медико-санитарный взвод (штат № 010/431)
 Зенитно-пулемётная рота (штат № 010/451)

В составе

Командование бригады

Командиры бригады 
  Филиппов Георгий Николаевич (18.12.1942 — 09.1944), гвардии полковник, с 11.03.1944 гвардии генерал-майор танковых войск
  Гаврилов Иван Васильевич (18.09.1944 — 10.1944), гвардии полковник
 Петров Николай Павлович (10.1944 — 10.06.1945), гвардии полковник

Заместители командира бригады по строевой части 
 Ламов Михаил Павлович (18.12.1942 —), гвардии майор

Военные комиссары бригады, с 09.10.1942 — заместители командира бригады по политической части 
 Земсков Яков Наумович (04.1945), гвардии подполковник

Начальники штаба бригады 
 Петров Николай Павлович (12.1942 — 06.1944), гвардии капитан, гвардии майор, гвардии подполковник
 Шишеморов Николай Иванович (06.1944 — 10.06.1945), гвардии майор, гвардии подполковник

Отличившиеся воины

Награды 

1-я гвардейская мотострелковая бригада являлась одной из семи особо отличившихся гвардейских мотострелковых бригад заслуживших в период Великой Отечественной войны шесть и более наград и отличий.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Мотострелковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские бригады
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году